Hapalogenys är ett släkte av fiskar. Hapalogenys ingår i familjen Hapalogenyidae.

Hapalogenys är enda släktet i familjen Hapalogenyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Hapalogenys